Die Weltcupsaison 1984/85 der Nordischen Kombination begann am 15. Dezember 1984 in Planica, im damaligen Jugoslawien und endete am 26. März 1985 am Holmenkollen bei Oslo. Während der Saison wurden vom 17. bis 27. Januar 1985 die Nordischen Skiweltmeisterschaften im österreichischen Seefeld in Tirol ausgetragen, deren Wettkämpfe auch in die Weltcup-Gesamtwertungen mit einflossen.

Mit seinen vier Weltcuperfolgen und drei zweiten Plätzen in den insgesamt acht Weltcuprennen konnte der Norweger Geir Andersen die Gesamtwertung schließlich deutlich für sich entscheiden. Dahinter wurde Hermann Weinbuch, der seine ersten drei Weltcupsiege erringen konnte, Zweiter der Gesamtwertung vor dem ebenfalls für die Bundesrepublik Deutschland startenden Hubert Schwarz.

Einen Dreifacherfolg konnte die DDR, unter Abwesenheit einiger Topathleten, im heimischen Oberwiesenthal mit den Sieg durch Heiko Hunger vor Uwe Dotzauer und Oliver Warg feiern. Für Hunger sollte dies jedoch der einzige Erfolg seiner Laufbahn im Weltcupzirkus bleiben. Im Gegenzug blieben die Athleten aus der DDR der Weltcupveranstaltung im westdeutschen Schonach fern.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcupendstand und erreichte Platzierungen 

Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt (bis zu Platz 15) erhalten haben. Die Tabelle enthält dabei lediglich die Platzierungen in den Punkterängen, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Punkteränge nicht erreicht hat.

Weblinks

Einzelnachweise 

Nordische Kombination
Weltcup der Nordischen Kombination